Ла-Каньиса () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Понтеведра в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Параданта. Занимает площадь 108,1 км². Население — 6 517 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 A Cañiza, Turísmo Rías Baixas

Муниципалитеты Понтеведры